Чемпионат мира по международным шашкам 1977 года прошёл 18—29 декабря в Амстердаме (Нидерланды). В нём приняли участие 8 спортсменок из 5 стран. Первый этап проводился в один круг, на втором этапе первые четыре шашистки играли между собой для определения мест с 1-го по 4-е, а вторые четыре для определения мест с 5-го по 8-е. Очки, заработанные на первом этапе, учитывались. Чемпионкой мира стала представительница СССР Елена Михайловская. Второе место заняла представительницы СССР Ираида Спасская, на третьем месте представительница Нидерландов Барбара Грас.

Итоговая таблица

Матчи за 1-4 место

Матчи за 5-8 место

Ссылки 
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1977
1977 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Декабрь 1977 года
Спорт в Нидерландах в 1977 году
Шашки в Нидерландах